Миноносцы типа «Спика» () — итальянские миноносцы времён Второй мировой войны. Строительство этих миноносцев началось благодаря Вашингтонскому соглашению, разрешавшему строить корабли водоизмещением около 600 т в неограниченом количестве. Всего было построено 32 таких миноносца, из которых 30 состояли на вооружении Италии, а ещё 2 были проданы в 1940 году в Швецию. Хотя они классифицировались как миноносцы, в реальности они выполняли функции эскортных миноносцев (эсминцев) и охотников за подводными лодками. За годы войны были потоплены 23 корабля этого типа. Водоизмещение 780-808 т (стандартное) и 995-1040 т (полное).

Список кораблей 

На основе этих кораблей Швеция построила эскортные миноносцы типа «Моде».

Литература 
 

Миноносцы Италии
Миноносцы Швеции
Корабли Италии периода Второй мировой войны
Военные корабли и суда Ansaldo